Список наград американской певицы Бекки Джи включает в себя премии и номинации, полученные ею с момента начала её музыкальной карьеры в 2009 году.

Награды и номинации

Заметки

Примечания 

Бекки Джи
Списки музыкальных наград по артистам